Fobia
Ou ainda:
 Phobia (álbum de Breaking Benjamin)
...Phobia
Phobia (filme)

Desambiguação